Валентин Португалов:
 Португалов, Валентин Валентинович (1913—1969) — советский поэт и переводчик, артист, сын В. П. Португалова.
 Португалов, Валентин Платонович (1889—1917) — русский книгоиздатель, редактор, меценат, брат В. П. Португалова.